Сэмюэль Хартлиб (ок. 1600 — 10 марта 1662) — английский полимат . Активно способствовал развитию различных отраслей научного знания, медицины, сельского хозяйства, политики и образования. Членами или корреспондентами «» были многие из крупнейших учёных его времени.

Биография 
О происхождении Хартлиба известно мало. В письме 1660 года к  он сообщил, что его отец был польским торговцем, а их семья была родом из Литвы. Приняв протестантизм, отец Хартлиба был вынужден, спасаясь от преследования иезуитов, бежать в Пруссию. Матерью Сэмюэля была дочь богатого английского купца в Данциге. Примерно в 1625 году Сэмюэль Хартлиб переехал в Англию, для продолжения образования. Затем он занимался разными торговыми делами, но с 1637 года его стали больше занимать научные вопросы. Он познакомил соотечественников с трудами Яна Амоса Коменского и поддерживал бедных студентов. В 1644 году поэт Джон Мильтон посвятил Хартлибу свой трактат . В дальнейшем Хартлиб опубликовал значительное количество трактатов по различным вопросам науки и промышленности. В знак признания его заслуг в развитии сельского хозяйства в 1646 году ему Парламентом была назначена пенсия в 100 фунтов. Однако эта пенсия выплачивалась не регулярно, и в первые годы Реставрации Хартлиб писал лорду Херберту о своём бедственном положении. Просьбы к правительству о финансовой помощи не были услышаны, видимо, в связи с его прежними республиканскими высказываниями. Вероятно, последний период своей жизни Хартлиб жил в Оксфорде, тесно общаясь с небольшой группой учёных, впоследствии основавших Королевское общество.

Сведения о семействе Хартлиба содержатся в дневнике Сэмюэла Пипса. В 1629 году Хартлиб женился на Мэри Бирмингем (Mary Burmingham, ум. ок. 1660), дочери Филипа Бирмингема. В этом браке было как минимум 6 детей. Одна из дочерей Хартлиба по имени Мэри вышла замуж за врача и химика , другая (Анна) вышла замуж за торговца и проповедника из Утрехта .

Кружок Хартлиба 
Возложив на себя миссию по сбору и распространению всякого рода информации, Хартлиб, вместе со своим другом , организовал попечение над проектами в области образования. Хотя до некоторой степени эти инициативы поддерживал Парламентом, попытка Хартлиба организовать государственный Office of Address и получить постоянное финансирование ни к чему не привела. В 1630-х годах началась регулярная переписка с французским кружком Марена Мерсенна, а с 1634/35 года Дьюри общался с Рене Декартом и . Аналогичную деятельность вёл маркиз Ньюкасла, с католическим кружком которого группа Хартлиба также поддерживала отношения. Когда Джон Пелл из кружка Ньюкасла написал небольшой пансофический трактат в 1630-х годах для Хартлиба, через Хаака он попал Мерсенну. В 1640-х годах Нькасл и его окружение эмигрировали в Париж, где их общение с группой Мерсенна стало ещё более тесным. Там же и тогда же к ним присоединились Кенелм Дигби и Уильям Петти, тесно сотрудничавшие и Хартлибом.

После смерти Хартлиба деятельность по координации научного сообщества перешла к зятю Дьюри, Генри Ольденбургу, впоследствии — секретарю Королевского общества.

Труды 
Помимо переписки, Хартлибу принадлежит несколько трактатов. Авторство утопического трактата «», вышедший под его именем в 1641 году, в настоящее время приписывают его другу, . В том же году Хартлиб издал трактат «Relation of that which hath been lately attempted to procure Ecclesiastical Peace among Protestants». Вместе с прибывшим в Англию Яном Коменским он ратовал за религиозную реформу и терпимость, против пресвитериан, доминировавших в Долгом парламенте.

В 1634—1660 годах Хартлиб вёл дневник, названный им «Эфемериды» (записи с конца 1643 по весну 1648 год утрачены), содержащий заметки в том числе по алхимическим занятиям. В середине 1640 года Хартлиб познакомился с Робертом Бойлем и начал оказывать на него влияние. Со своей стороны, Хартлиб проявил интерес к его исследованиям, и сообщал Бойлю о европейских открытиях. Из известных алхимиков того времени к группе Хартлиба были близки Евгений Филалет (настоящее имя Томас Воган) и , под именем которого скрывался, скорее всего, американский алхимик Джордж Старки.

Примечания

Литература 
 
 
 

Учёные Великобритании
Учёные XVII века
Изобретатели Англии
Писатели Великобритании XVII века
Эпистолографы Великобритании
Эпистолографы XVII века
Авторы дневников
Алхимики